Анисим Васильевич Васильев (Асламас) (24 июля 1924, Вурманкас-Асламасы, Ядринский уезд, Чувашская автономная область, РСФСР, СССР — 2 ноября 2000, Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация) — чувашский советский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Биография 
В 1937—1941 годах учился в Чебоксарском музыкальном училище на музыкально-педагогическом отделении.

С осени 1942 года до сентября 1945 года находился в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. В марте 1943 года выехал на фронт; воевал под Брянском и Орлом, в Белоруссии, Восточной Пруссии, Польше, Германии. Был связистом-телефонистом, начальником направления связи, музыкантом полкового духового оркестра (в составе 3-й армии генерала А. Горбатова).

В 1945—1948 годах в Киевской консерватории, в классе композиции Б. Н. Лятошинского, в 1955—1960 в Московской консерватории в классе В. Г. Фере.

Был женат на певице Марии Васильевне Васильевой.

Память 
 Ядринская районная детская школа искусств
 Улица в Чебоксарах

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За боевые заслуги»,
 Медаль «За освобождение Варшавы»,
 Медаль «За взятие Берлина» (1945);
 Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1970),
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1974)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976)
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1984)
 Орден Отечественной войны I степени (1985).

Примечания

Литература 
 Илюхин Ю. А. Композиторы Советской Чувашии. — Ч., 1982;
 Кондратьев М. Г. Песенное творчество А. В. Асламаса // Вопросы современного художественного творчества. — Ч., 1990.

Ссылки 
 ЧЭ
 Сайт памяти композитора
 Памяти Асламаса 
 Анисим Асламас-Чувашская рапсодия
 Музыкальная династия Асламасов

Связисты Великой Отечественной войны
Выпускники Московской консерватории
Заслуженные деятели искусств Чувашской АССР